Braumiller ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Braumiller (vor 1930–nach 1938), deutscher Bobfahrer
 Wolfgang Braumiller (1600–1683), deutscher Schauspieler